

Persone 
 Bartolomeo della Rocca, è stato un astrologo, chiromante e fisiognomico italiano
 Enrico Morozzo Della Rocca (1807-1897), è stato un generale italiano
 Francesco Della Rocca, calciatore italiano
 Luigi Della Rocca, calciatore italiano
 Malvina Garrone Ronchi Della Rocca e Icilio Ronchi Della Rocca, partigiani

Personaggi 
 Stefano Della Rocca, è stato un personaggio di CentoVetrine interpretato da Danilo Brugia

Cognomi 
 Ercolani della Rocca, illustre ed influente famiglia umbro marchigiana

Pagine correlate
Madonna della Rocca
Morozzo della Rocca